The Last Full Measure steht für:

Literatur:
 The Last Full Measure (Effinger), Kurzgeschichte von George Alec Effinger (1978)
 The Last Full Measure (Shaara), Roman von Jeff Shaara (1998)

Filme:
 The Last Full Measure (Kerry), US-amerikanischer Kurzfilm von Alexandra Kerry (2004) 
 The Last Full Measure (Silfies), US-amerikanischer Kurzfilm von Kerwin Silfies (2004) 
 The Last Full Measure (2019), US-amerikanischer Film von Todd Robinson 

Musikalben:
 The Last Full Measure (Album), Album von Civil War (2016)